Брегальниця (Штип) — македонський футбольний клуб із міста Штип.
 Брегальниця (Делчево) — македонський футбольний клуб із міста Делчево.